Die Abkürzung ACFS steht für:

 Advanced Concepts Flight Simulator, ein Flugsimulator der NASA
 Advisory Council of Faculty Senates, eine staatliche Organisation für Universitätsmitarbeiter in Florida in den USA
 Apple Cluster File System, umgangssprachlich für das Xsan-Dateisystem von Apple
 ASM Cluster File System, ein Dateisystem von Oracle, siehe Oracle Automatic Storage Management Cluster File System
 Association of Certified Fraud Specialists, eine Bildungsvereinigung zur Betrugsbekämpfung in Kalifornien in den USA

ACFS